Batchbestand
 Batchproces